Marko Tkalec, slovenski tenisač, * 17. marec 1977, Maribor. 

Urh je dosegel najvišje mesto na svetovni lestvici 1. aprila 2002, ko je zasedel 281. mesto, v dvojicah pa 28. februarja 2000, ko je dosegel 357. mesto na svetovni lestvici. Trenutno živi v Mariboru. Slovenijo je kar 22 krat zastopal tudi v Davisovem pokalu. Do zdaj je v svoji karieri osvojil 19 turnirjev serije Futures.

Futures naslovi (19)

Grand Slam

Posamični nastopi

 A = ni sodeloval na turnirju
 DNQ = izgubil v kvalifikacijah za glavni turnir

Sklici

Zunanje povezave 
 

Slovenski tenisači